Абдул Самад Саид () (род. 9 апреля 1935, с. Белимбинг-Далам, р-н Дуриан-Тунггал, штат Малакка) — малайзийский поэт, прозаик, литературный критик, пишущий на малайском языке, продолжатель традиций Поколения пятидесятников. Национальный писатель Малайзии (1985).

Творчество 
Автор поэтических сборников «Бешенство в огне» (1961), «Опавшие листья» (1962 совместно с поэтессой Салми Манджа), сборника рассказов «У обочины шоссе» (1961), ряда романов о жизни городских низов, из которых наиболее известен «Салина» (1961). В своих стихах сумел найти яркую форму для выражения социально-критических, философских и нравственных идей. Ряд стихов положены на музыку и послужили основой для популярных песен..

Общественная деятельность 
В последнее время принимает активное участие в политической жизни страны, является сопредседателем неправительственной организации «Берсих» (Чистота), выступающей за чистые и прозрачные всеобщие выборы.

Награды 
 Литературная премия Юго-Восточной Азии (1979)
 Национальный писатель Малайзии (1985)

Оценка русской литературы 
Как отмечает Абдул Самад Саид,

Произведения писателя

Повести и романы 

 Salina. DBP, 1961, 495 hlm. (Салина)
 Bulan Tak Bermadu di Fatehpur Sikir. Melaka: Penerbitan Abbas Bandung, 1966, 103 hlm. (Совсем немедовый месяц в Фатехпуре Сикире)
 Sungai Mengalir Lesu. Pustaka Gunung Tahan, 1967, 135 hlm. DBP , 1984, 137 hlm.(Тихая речка)
 Di Hadapan Pulau. Pustaka Sistem Pendidikan, 1978, 129 hlm. (Перед островом)
 Adik Datang. Penerbitan Adabi Sdn. Bhd., 1980, 220 hlm. (Младший брат приехал)
 Langit Petang. DBP , 1980, 143 hlm. (Вечернее небо)
 Daerah Zeni. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.; 1985, 182 hlm. (Земля Зени)
 Hujan Pagi. DBP , 1992, 418 hlm. (Утренний дождь)
 Cinta Fansuri. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.; 1994, 156 hlm. (Любовь Фансури)

Повести для детей 

 Bendera Merah di Atas Bukit. Pustaka Melayu Baru, 1968, 79 hlm. (Красный флаг на горе)
 Lima Kawan ke Rumah Rahsia. Kluang: Pustaka Pendidikan Sdn. Bhd., 1968, 101 hlm. (Пятеро друзей в секретном доме)
 Jangan Ikut Jalan Ini. Singapura: Pustaka Nasional, 1969, 101 hlm. (Не ходи по этой дороге)
 Mengejar Tetamu di Waktu Senja. Pustaka Melayu Baru, 1974, 94 hlm. (В погоне за гостем на закате солнца)
 Yang Berat Sama Dipikul., Singapura: Pustaka Nasional, 1969, 85 hlm. (В горести и радости всегда вместе)
 Keledang. MacMillan Publishers Ltd., 1979, 143 hlm. (Хлебное дерево)
 Antara Kabus ke Kabus. Pustaka Melayu Baru, 1980, 67 hlm. (Из тумана в туман)
 Di Simpang Jalan. DBP , 1980, 95 hlm. (На перепутье)
 Jalan Retak. Pustaka Melayu Baru, 1980, 65 hlm. (Трещины на дороге)

Сборники рассказов 

 Liar di Api. Penerbitan Federal Berhad. t.th., 183 hlm. (Бешенство огня)
 Daun-daun Berguguran (bersama Salmi Manja). Penerbitan Federal Berhad, 1962, 152 hlm. (Опавшие листья)
 Debar Pertama. Penerbitan Federal Berhad, 1964, 76 hlm. (Первое волнение)
 Ke Mana Terbangnya Si Burung Senja? Pustaka Melayu Baru, 1966, 118 hlm. (Куда улетает птица вечерней зари)
 Panorama (Peny.). Penerbitan Federal Berhad, 1966, 112 hlm. (Ранорама, ред.)
 Bunga Gunung (Peny.). Berita Publishing Sdn. Bhd., 1982, 153 hlm. (Горный цветок, ред.)
 Angin Pulau (antologi bersama). Teks Publishing Sdn. Bhd. 1985, 153 hlm. (Ветер с острова, колл. сборник)
 Angin Pulau (antologi bersama), Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 339 hlm.(Ветер с острова, колл. сборник)
 Titisan Indah di Bumi Merkah (antologi bersama), Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1985, 405 hlm. (
 Hati Muda Bulan Muda: Kumpulan Cerpen 1954—1992 (Peny. Othman Puteh). DBP , 1993, 495 hlm. (Молодое сердце — молодая луна)

Сборники поэзии 

 Liar di Api. Penerbitan Federal Berhad. t.th., 183 hlm.(Бешенство огня)
 Puisi Baru Melayu 1942—1960 (antologi bersama). DBP , 1961, 26 hlm. (Новая малайская поэзия, колл. сборник)
 Daun-daun Berguguran (bersama Salmi Manja). Penerbitan Federal Berhad, 1962, 152 hlm.(Опавшие листья)
 Sajak-sajak Melayu Baru 1946—1961/Modern Malay Verse 1946—1961 (dwibahasa), (antologi bersama). Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1969 (cetakan keempat), 135 hlm. Cetakan pertama 1963. (Новые малайские стихи, на двух яз., колл. сборник)
 Benih Harapan. Grafika Sendirian Berhad, 1973, 24 hlm. (Ростки надежды)
 Daun Semalu Pucuk Paku. Balai Penerbitan Nusa, 1975, 39 hlm.(Листья мимозы и папоротник)
 Pilihan Puisi Baru Malaysia-Indonesia (anatologi bersama). DBP , 1980, 314 hlm. (Новая поэзия Малайзии и Индонезии, колл. сборник)
 Puisi-puisi Nusantara (antologi bersama). DBP , 1981, 294 hlm. (Поэзия Нусантары, колл. сборник)
 Benih Semalu. DBP , 1984, 69 hlm. (Ростки мимозы)
 Bintang Mengerdip (antologi bersama). Kuala Lumpur: DBP , 1984, 75 hlm. (Мерцающие звёзды, колл. сборник)
 100 Sajak Malaysia (antologi bersama). Tra-Tra Publishing & Trading Sdn. Bhd., 1984, 141 hlm. (Сто малайзийских стихов, колл. сборник)
 Bunga Gerimis (antologi bersama). Petaling Jaya, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1986, 132 hlm. (Цветок моросящего дождя, колл. сборник)
 Puisirama Merdeka (antologi bersama). PENA, 1986, 141 hlm. (Ритмы поэзии о независимости, колл. сборник)
 Malaysia dalam Puisi. DBP , 1988, 316 hlm. (Поэтическая Малайзия)
 An Anthology of Contemporary Malaysian Literature (antologi bersama). DBP , 1988, 413 hlm. (Антология современной малайзийской литературы, колл. сборник)
 Kumpulan Puisi Malaysia/Malaysian Poetry (1975—1985)(antologi bersama). DBP , 1988 (Сборник малайзийской поэзии, колл. сборник)
 Puisi Baharu Melayu (1961—1986) (antologi bersama). DBP , 1990, 941 hlm. (Новая малайская поэзия, колл. сборник)
 Balada Hilang Peta. DBP , 1993, 69 hlm. (Баллада о пропавшей карте)
 Suara Rasa/Voice from Within (antologi bersama). Maybank, 1993, 228 hlm. (Голос чувства)
 Suara Dari Dinding Dewan. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, 2003 (Голос со стены зала)
 Dirgahayu Dr. Mahathir. Penerbit: Wira Bukit, 2004. (Да здравствует Доктор Махатхир)

Пьесы 

 Di Mana Bulan Selalu Retak. Singapura: Malaysia Publication Ltd. 1965, 135 hlm. (Там, где всегда трескается луна)
 Ke Mana Terbangnya Si Burung Senja. Pustaka Melayu Baru, 1966, 118 hlm. (Куда улетает орёл вечерней зари)
 Wira Bukit. DBP , 1986, 92 hlm. (Герой-горец)
 Lantai T. Pinkie. DBP , 1996, 137 hlm. (Танцплощадка Т. Пинки)
 Lazri Meon Daerah Zeni. DBP , 1992, 138 hlm. (Лазри Меон из местечка Зени)

Эссе 

 Tema dan Tugas Sastera Melayu Moden (bersama Usman Awang). Penerbitan Federal Berhad, 1963 (Темы и задачи современной малайской литературы; совм. с Усман Авангом)
 Damai (kata pengantar). Penerbitan Federal Berhad, 1966, 136 hlm. (Мир: вступительное слово)
 Laungan (Kata pengantar). Penerbitan Federal Berhad, 1962, 152 hlm. (Крик; вступительное слово)
 Tangan yang Simpatik. Penerbitan Adabi Sdn. Bhd., 1981, 279 hlm. (Добрые руки)
Dari "Salina" ke "Langit Petang". Proses Mencipta Novel (От 'Салины' до 'Вечернего неба'. Процесс создания повести). Kuala Limpur: DBP, 1987 (второе издание 2007 г., из-во Wira Bukit).
 Between Art and Reality (Selected Essays). DBP , 1994, 479 hlm. (Между искусством и реальностью)
 Ilham Di Tepi Tasik. Penerbit: Wira Bukit, 2006. (Вдохновение на берегу озера)

Переводы
Chĕrita-Сhĕrita Shakespeare Di-chĕritakan Sa-mula oleh H.G Wyatt (Пересказ пьес Шекспира). Di-tĕrjĕmahkan oleh A. Samad Said. Kuala Lumpur: Pustaka Pena Ĕmas Oxford University Press 1961. Saudagar Venice (Венецианский купец). Romeo dan Juliet (Ромео и Джульета). Impian pada Malam Pertĕngahan Musim Panas (Сон в летнюю ночь). Sa-Suka Hati-mu (Как вам это понравится). Julius Caesar (Юлий Цезарь). Macbeth (Макбет)

Переводы произведений А. Самада Саида на русский язык 

 А. Самад Саид. У обочины шоссе; Утро. // У обочины шоссе. Рассказы современных малайских писателей. Составление и пер. Б. Парникеля. М.: Восточная литература, 1963.
 Самад Саид. Канава. Пер. В. Брагинского. // Доброе дело. Рассказы писателей Малайзии и Сингапура. Составление и предисловие Б. Парникеля. Алма-Ата: Жазушы, 1973.
 А. Самад Саид. Война и люди; Канава. Пер. К. Сигаевой и В. Брагинского. // Современная малайзийская новелла. Составители В. Сигаев и Б. Парникель. Предисл. Б. Парникеля. М.: Прогресс, 1977.
 А. Самад Саид. Под мерцающими звёздами. Стихи. Пер. В. Брагинского. // Памир, 1977, № 1. С. 77-78.
 А. Самад Саид. Бешенство в огне (стихотворение). Пер. В. Брагинского. // «Звезда Востока», 1978, № 6. С. 215—216.
 А. Самад Саид. Бешенство в огне (стихотворение). Пер. В. Михановского. // Поэты мира в борьбе за мир. М.: ХЛ, 1985. С. 396—398
 А. Самад Саид. Под мерцающими звёздами; Мимоза. Пер. Владимира Брагинского и Марии Болдыревой. // Ручей. Традиционная и современная малайская поэзия. Составление и предисл. Б. Парникеля. М.: Красная гора, 1996.
 Абдул Самад Саид. Гости вечерней зари; Листья мимозы. // Покорять вышину. Стихи поэтов Малайзии и Индонезии в переводах Виктора Погадаева. М.: Ключ-С, 2009.
Абдул Самад Саид. Гости вечерней зари (Tetamu Senja); Под сияющими звёздами (Di Bawah Bintang Berkedipan); Листья мимозы (Daun Memalu) //Гости вечерней зари (Tetamu Senja). Антология малайской виртуальной поэзии. В переводах Виктора Погадаева. Составитель Ирван Абу Бакар. Редактор Е.С. Кукушкина. Оформление художника Мисбаха Тамрина. Москва: Ключ-С, 2018, с.9-12. ISBN 978-5-6040535-2-2

Примечания 

Писатели Малайзии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1935 году
Национальные писатели Малайзии